Die Liste der Länderspiele der zyprischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der zyprischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der zyprischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der zyprischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der zyprischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz

2002 bis 2009

Seit 2010

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 14. November 2022

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der zyprischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 cfa.com.cy: Homepage des zyprischen Fußballverbandes (griechisch, englisch)

Einzelnachweise 

Zypern
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen